Баллантайн — фамилия. Известные носители:

 Баллантайн, Джеймс (1813—1864) — шотландский ориенталист, автор пособий по изучению санскрита, хинди, хиндустани и маратхи, переводчик.
 Баллантайн, Джеймс (1772—1833) — британский редактор и издатель, друг и соратник Вальтера Скотта.
 Баллантайн, Роберт (1825—1894) — шотландский писатель, автор приключенческих повестей для юношества.
 Баллантайн, Фредерик (1936—2020) — генерал-губернатор Сент-Винсента и Гренадин в 2002—2019 годах.
 Баллантайн, Чарльз (1867—1950) — канадский предприниматель и политик.
 Баллантайн, Эдит (род. 1922) — гражданка Чехии и Канады, которая была членом Международной женского союза за мир и свободу с 1969 года.